Sarmacja:
 Sarmacja – kraton w obrębie Europy Wschodniej 
 s/s Sarmacja – parowiec
 Towarzystwo Żeglugowe "Sarmacja" – polski armator z okresu międzywojennego
 Sarmacja Będzin – klub piłkarski
 Sarmatia:
 Sarmatia (korporacja akademicka) – polska korporacja akademicka założona w Sankt Petersburgu 
 Sarmatia – album Jacka Kaczmarskiego (1994)
 Sarmaci – nazwa irańskich ludów koczowniczo-pasterskich
 Sarmacja europejska – pojęcie geograficzne
 Sarmacja – planowana podczas wojen markomańskich prowincja rzymska (na terenach Jazygów)
 sarmatyzm – formacja kulturowa w I Rzeczypospolitej
 sarmacki mesjanizm